Сетовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Сетовское сельское поселение — входит в Целинный район

Тюменская область
 Сетовское сельское поселение — входит в Тобольский район